Jméno Zdětín nese více obcí:
 Zdětín (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav (Zdětín u Benátek nad Jizerou, Zdětín u Chotětova)
 Zdětín (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov